Jürgen Rische (ur. 30 października 1970 w Oschatz) – niemiecki piłkarz występujący na pozycji napastnika.

Kariera 
Rische jako junior grał w klubach BSG Glasseide Oschatz oraz VfB Leipzig, do którego juniorskiej ekipy trafił w 1983 roku. W 1988 został włączony do pierwszej drużyny VfB Leipzig. Przez pierwsze trzy sezony grał z klubem w DDR-Oberlidze. Potem po zjednoczeniu Niemiec w 1991 roku, Rische rozpoczął z klubem grę w 2. Bundeslidze. W 1995 został jej królem strzelców. Przez siedem lat w pierwszej drużynie VfB Leipzig rozegrał 211 spotkań i zdobył 60 bramek.

W grudniu 1995 przeszedł do pierwszoligowego 1. FC Kaiserslautern. W Bundeslidze zadebiutował 9 grudnia 1995 w wygranym 1:0 pojedynku z Bayerem 04 Leverkusen, w którym strzelił także gola. W 1996 roku spadł z zespołem do 2. Bundesligi. W tym samym roku zdobył z Kaiserslautern Puchar Niemiec. W 1997 roku Rische powrócił z klubem do Bundesligi. W 1998 roku zdobył z nim mistrzostwo Niemiec.

W styczniu 2000 przeniósł się do innego pierwszoligowca - VfL Wolfsburg. Zadebiutował tam 5 lutego 2000 w wygranym 2:1 ligowym meczu z TSV 1860 Monachium. Przez 2,5 roku w Wolfsburgu zagrał tam 47 razy i zdobył 9 bramek. W 2002 roku Rische odszedł do drugoligowego Eintrachtu Brunszwik. W 2003 roku spadł do Regionalligi. W 2005 roku powrócił z zespołem do 2. Bundesligi. W 2007 roku ponownie spadł z Eintrachtem do Regionalligi. Wówczas Rische zakończył karierę.

Statystyki klubowe

Bibliografia 
 Profil na stronie fussballdaten.de

Uwagi 

Niemieccy piłkarze
Piłkarze 1. FC Kaiserslautern
Piłkarze VfL Wolfsburg
Piłkarze Eintrachtu Brunszwik
Urodzeni w 1970